Миккель Крогх Дамсгор (; родился 3 июля 2000) — датский футболист, полузащитник английского клуба «Брентфорд» и национальной сборной Дании.

Клубная карьера 
Уроженец , Дамсгор начал играть в футбол за одноимённый клуб в возрасте 8 лет. Тренером выступал его отец. Во время одного из матчей «Юллинге» Миккеля заметил скаут клуба «Норшелланн», который изначально пришёл посмотреть на другого игрока, но в итоге обратил внимание на Дамсгора. В итоге «Норшелланн» предложил юному датчанину контракт.

27 сентября 2017 года 17-летний Дамсгор дебютировал в основном составе «Норшелланна» в матче Кубка Дании против клуба «Вайгор», сделав в игре голевую передачу на партнёра. 26 ноября 2017 года дебютировал в датской Суперлиге в матче против клуба «Хорсенс». 4 марта 2018 года забил свой первый гол в датской Суперлиге в матче против клуба «Раннерс».

Летом 2020 года перешёл в итальянский клуб «Сампдория». 20 сентября 2020 года дебютировал за «Сампдорию» в матче первого тура итальянской Серии А против «Ювентуса», выйдя на замену Мортену Торсбю на 70-й минуте. 17 октября 2020 года забил свой дебютный гол в Серии А в домашнем матче против «Лацио».

10 августа 2022 года перешёл в «Брентфорд» за 15 млн евро (12,7 млн фунтов), подписав с лондонским клубом пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Дании до 18, до 19 лет и до 21 года.

11 ноября 2020 года дебютировал в составе главной сборной Дании.

8 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Дании для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Брентфорд»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Брентфорд»